Engine House No. 18 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Feuerwehrhäuser:

 Engine House No. 18 (Kalifornien) in Los Angeles, Kalifornien, NRHP-ID 82000968 
 Engine House No. 18 (Michigan) in Detroit, Michigan, NRHP-ID 95001368